Der Geleitschutz bezieht sich auf folgende Bedeutungen:
 Ausübung des Geleitrechtes im Mittelalter
 Geleitzug von Schiffen, Flugzeugen und Fahrzeugen

Siehe auch: